Марија Лојк (Крањ, 28. март 1940) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1961. || Балада о труби и облаку || Јустина
|-
| 1963. || Десант на Дрвар || Лепа - Миланова сестра
|-
| 1964. || Свануће || Девојка поред Џубокса
|-
| 1965. || Кључ || Соња (сегмент „Чекати”)
|-
| 1967. || Илузија || Ела
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1973. || Бегунац || Марија
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || Логорашица из Словеније
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1984. || Алал такво сунце || Мама
|-
| 1988. || Тринајстица || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1995. || Радио.доц || Богата дама
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1940.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Крањани
Биографије живих особа